Ault (Somme), een gemeente in het Franse departement Somme
Ault (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado